Ori:
 Ori and the Blind Forest — видеоигра жанра платформер.
 Ori and Will of the Wisps — видеоигра жанра платформер, сиквел Ori and the Blind Forest.
 Точка начала репликации — последовательность ДНК.